

Patronyme 

 Ante Tomić (1970-), écrivain, journaliste et scénariste croate ;
 Ante Tomić (1983-), footballeur croate ;
 Ante Tomić (1987-), joueur de basket-ball croate ;
 Bernard Tomic (1992-), joueur australien de tennis ;
 Đorđe Tomić (1972-), footballeur serbe ;
  ;
 Drazan Tomic (1974-), joueur croate de basket-ball, naturalisé allemand ;
 Jaša Tomić (1856-1922), homme politique, journaliste et écrivain serbe ;
 Kristina Tomić (1995-), taekwondoïste croate ;
 Milan Tomić (1973-), joueur et entraîneur de basket-ball serbe ;
 Milica Tomić (1960-), artiste contemporaine serbe ;
 Radomiro Tomić (1914-1992), homme politique chilien.

Toponyme 
 Jaša Tomić,  localité serbe de la province autonome de Voïvodine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme serbe